Лубо — многозначный термин.

Топоним 
 Лубо () — коммуна во Франции в регионе Окситания.

Фамилия 
 Лубо, Владимир Казимирович (1874—1945) — советский военно-морской хирург, генерал-лейтенант медицинской службы.